Index (lateinisch für „Zeigefinger, Kennzeichen, Verzeichnis“), Mehrzahl Indizes, Indices oder Indexe, steht für:

 Register (Nachschlagewerk), geordnetes Verzeichnis
 Kennzahl, Vergleichsgröße
 Index (Semiotik), Hinweiszeichen
 Datenbankindex, Erschließung von Datenbeständen
 in der Informatik eine Wertangabe zur Adressierung eines Elements, siehe Feld (Datentyp) #Indizes
 Zeigefinger, als Fachbezeichnung in der Medizin
 Teilstrich auf einem Zifferblatt
 ☞, als Symbol oder Satzzeichen, siehe Zeigefinger #Typografie und EDV

Zensurwesen:
 Schwarze Liste, umgangssprachlich ein Negativ-Verzeichnis
 Index librorum prohibitorum, begriffsprägendes katholisches Verzeichnis verbotener Bücher
 Verzeichnis als gefährlich eingestufter Werke in Deutschland, siehe Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz

 Mathematik:
 Index (Gruppentheorie), Anzahl der Nebenklassen
 mathematisches Nummerierungselement, siehe Indexmenge (Mathematik)
 Mächtigkeit einer Äquivalenzrelation, siehe Äquivalenzrelation #Menge der Äquivalenzklassen und Index
 Index eines Vektorfeldes, siehe Satz von Poincaré-Hopf #Index eines Vektorfeldes
 analytischer Index eines Differentialoperators, siehe Fredholm-Operator
 topologische Invariante in der Funktionentheorie, siehe Umlaufzahl (Mathematik)
 Signatur einer Bilinearform, siehe Signatur (Lineare Algebra)
 in der Geometrie ein charakteristisches Merkmal einer quadratischen Menge

Einrichtungen:
 Index – Wort und Wirkung, Schweizer Autorenkollektiv
 Index-Werke, deutsche Unternehmensgruppe
 Index (Diskothek), Diskothek in Schüttorf, Niedersachsen
 Index.hu, ungarisches Nachrichtenportal
 Index Ventures, Venture-Capital-Gesellschaft

Geografie:
 Index (Washington), Stadt in den USA
 Index Peak, Berg im Grahamland, Antarktika
 Index Peak (Wyoming), Berg in Wyoming, USA
 Index Point, Landspitze an der Borchgrevink-Küste des Viktorialands, Antarktika

Siehe auch:
 Aktienindex
 Börsenindex
 Millersche Indizes
 Preisindex
 Geschäftsklimaindex
 Rentenindex
 Zinsindex

 Indexierung (Verschlagwortung)